Weerth oder aus’m Weerth ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Weerth (1812–1889), deutscher Gymnasialprofessor, Naturkundler und Museumsleiter
 Ernst aus’m Weerth (1829–1909), deutscher Unternehmer und Denkmalpfleger
 Maria aus’m Weerth (1839–1926), ab 1869 Maria Ewers, deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Malerin, Mutter des Schriftstellers Hanns Heinz Ewers
 Ferdinand Weerth (1774–1836), deutscher Theologe und Schulreformer
 Georg Weerth (1822–1856), deutscher Schriftsteller
 Heddy Pross-Weerth (1917–2004), deutsche Übersetzerin und Publizistin
 Otto Weerth (1849–1930), deutscher Gymnasialprofessor

Siehe auch:
 De Weerth
 Weert (Begriffsklärung)
 Weerd
 Werth